Wintermann ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen H. Wintermann (* 1937), deutscher Journalist
 Klaus-Dieter Wintermann (1953–2001), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Renate Kanovsky-Wintermann (* 1957), ehemalige österreichische Politikerin (FPÖ), HBLA-Lehrerin und Landesschulinspektorin